Nocebo steht für:

 negative gesundheitliche Wirkung, siehe Nocebo-Effekt
 Nocebo (Film), deutscher Kurzfilm (2014)

Siehe auch: